Jabučje est un toponyme qui peut désigner :
Jabučje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pivara (Kragujevac), district de Šumadija ;
Jabučje, une localité de Serbie située dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara.